Адванс има више значења:
 Адванс (Мичиген)
 Адванс (Северна Каролина)
 Адванс (Индијана)
 Адванс (Мисури)